Schnack steht für:

 eine Plauderei, siehe Alltagsgespräch
 leeres Gerede, Geschwätz, siehe schwätzen

Schnack ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schnack (1892–1973), deutscher Schriftsteller
 Elisabeth Schnack (1899–1992), Schweizer Übersetzerin und Schriftstellerin
 Friedrich Schnack (1888–1977), deutscher Dichter
 Gerd Schnack (* 1934), deutscher Sport- und Präventivmediziner
 Gustav Schnack (1839–1920), dänischer Artillerieoffizier und Kriegsminister
 Ingeborg Schnack (1896–1997), Bibliothekarin an der Bibliothek der Philipps-Universität Marburg
 Kira Schnack (* 1994), deutsche Handballspielerin
 Michael Schnack (* 1967), amerikanischer Dirigent, Komponist und Hochschullehrer
 Yasmin Schnack (* 1988), US-amerikanische Tennisspielerin

Siehe auch: